Richard Weston puede referirse a:
 Richard Weston, I conde de Portland (1577–1634/1635), noble y  político inglés;
 Richard Weston (tesorero) (1465-1541) subtesorero de  Hacienda, de Sutton Place en Surrey, padre del supuesto adúltero Francis Weston;
 Richard Weston (1579-1652) juez y político inglés;
 Richard Weston (1591-1652) constructor de canales y agrónomo
 Richard Weston (1733-1806) botánico inglés.